biosociale theorie of verklaring, de wisselwerking tussen het biologische en sociale op korte termijn,
 sociobiologie, het onderzoek naar de biologische basis van sociaal gedrag, waarbij sprake kan zijn van aanpassingsprocessen van duizenden jaren.